Le collum est la  partie à l'arrière de la tête d'un insecte

John Collum (1926-1962), acteur américain
William Collum (né en 1979), arbitre de football écossais